Полец — деревня в Богородском районе Нижегородской области. Входит в состав Алешковского сельсовета. Население  человек

Общая физико-географическая характеристика 
 Географическое положение
По автомобильным дорогам расстояние до областного центра города Нижнего Новгорода составляет 50 км, до районного центра города Богородска — 7,6 км. Абсолютная высота 107 метров над уровнем моря.
 Часовой пояс

История 
В «Списке населенных мест» Нижегородской губернии по данным за 1859 год значится как казённая деревня при колодцах в 30 верстах от Нижнего Новгорода. Относилась к первому стану Горбатовского уезда. В деревне насчитывалось 26 дворов и проживало 115 человек (48 мужчин и 67 женщин).

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли  94% из 33 человек.

Примечания

Литература

Ссылки 

Населённые пункты Богородского района (Нижегородская область)